El término negrita puede referirse a:

 Negrita, el estilo de letra usado para hacer énfasis en el campo de la tipografía impresa.
 Negrita, Nombre de una canción tradicional colombiana en ritmo de Danza. Su compositor fue Luis Dueñas Perilla, boyacense y sus máximos intérpretes fueron Garzón y Collazos.
 Negrita (banda), grupo italiano de rock.
 Negrita (canción de Los Kjarkas), canción del grupo Los Kjarkas
 Negrita (canción de Papá Changó), canción del grupo Papá Changó.
Negrita, la primera marca de aliño completo que se comercializó en Chile.